Anne Teyssèdre (née en 1960), actrice française ;
 Bernard Teyssèdre (1930-2021), philosophe et écrivain français ;
 Christian Teyssèdre (né en 1952), homme politique français.